

Вахдат — місто республіканського підпорядкування
 Вахдат — село, Шахрітуський район, Хатлонська область